ISO 3166-2:PE — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Перу. Стандарт охватывает 1 специальный автономный регион, 1 муниципалитета и 24 департамента Перу. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Перу — PE и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный трёхбуквенный код образован созвучно названию специального автономного региона, муниципалитета, департамента. Геокоды специального автономного региона, муниципалитета и департаментов Республики Перу являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — PE, присвоенного Перу в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Перу 
Геокоды 1 специального автономного региона, 1 муниципалитета и 24 департаментов административно-территориального деления Перу.

Геокоды пограничных Перу государств 
 Эквадор — ISO 3166-2:EC (на северо-западе),
 Колумбия — ISO 3166-2:CO (на севере),
 Бразилия — ISO 3166-2:BR (на востоке),
 Чили — ISO 3166-2:CL (на юго-востоке),
 Боливия — ISO 3166-2:BO (на юго-востоке).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Перу

Ссылки 
 
 Геокоды Перу 
 Геокоды Перу 

2:PE